Георгий Петрович Редькин (1892 — не ранее 1935) — подпоручик 191-го пехотного Ларго-Кагульского полка, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.

Биография 
Сын генерала от инфантерии Петра Тимофеевича Редькинa. Имел двоих старших братьев-офицеров.

Воинскую повинность отбывал в 56-м пехотном Житомирском полку, был уволен в запас армии унтер-офицером.

С началом Первой мировой войны был призван в 191-й пехотный Ларго-Кагульский полк. Произведен в прапорщики запаса армейской пехоты 14 января 1915 года. Удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени

Произведен в подпоручики 9 сентября 1915 года. Был ранен, состоял в 154-й Тираспольской команде выздоравливающих.

В Гражданскую войну участвовал в Белом движении в составе Вооруженных сил Юга России и Русской армии. В 1920 году состоял в Отряде особого назначения при генерале для поручений по делам укреплений при начальнике штаба Главнокомандующего, поручик. Эвакуировался из Крыма в Катарро на корабле «Истерн-Виктор».

В эмиграции в Югославии. Состоял членом Общества кавалеров ордена Св. Георгия. Умер не ранее 1935 года. Был женат, имел сына.

Награды 
 Орден Святого Георгия 4-й ст. (ВП 9.09.1915)
 Орден Святой Анны 4-й ст. с надписью «за храбрость» (ВП 15.08.1916)

Источники 
 Картотека сайта «Памяти героев Великой Войны 1914—1918»
 Клепов М. Ю. Офицеры — Георгиевские кавалеры Первой мировой войны. — М.: «Минувшее», 2015.
 Историк С. В. Волков. База данных «Участники Белого движения в России» на январь 2016. Буква Р.

Участники Первой мировой войны (Россия)
Персоналии:Русская армия Врангеля
Русские эмигранты первой волны в Югославии